

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 8 podstawowych
 Wojciechówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Kłoczew 
 Wojciechówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tyszowce 
 Wojciechówka – część wsi Sławęcin w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Wojciechówka – część wsi Nowe Rybie w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Wojciechówka – część wsi Filipowice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce
 Wojciechówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Białobrzegi
 Wojciechówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna
 Wojciechówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica 
 Wojciechówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna 
 Wojciechówka – część wsi Dębów w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Gać
 Wojciechówka – część wsi Urzejowice w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Przeworsk
 Wojciechówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów 
 Wojciechówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków
 Wojciechówka – część wsi Żurawiniec w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Baranów
 Inne
 Wojciechówka – dawna wieś, od 1998 niestandaryzowana część wsi Białowieża w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Białowieża

Zobacz też 
 Wojciechowo, Wojciechów
 Martyniwka

Przypisy

Linki zewnętrzne